El nombre de ermita de Jesús Nazareno puede aludir a alguno de los siguientes edificios:

En Colombia 
 Ermita de Jesús Nazareno, en la ciudad de Popayán.

En España 
 Ermita de Jesús Nazareno, en el municipio cordobés de Fuente Obejuna.